Niemcy:
 Rees – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Kleve
 Rees – były powiat

Osoby:
 Cella Rees – brytyjska pisarka
 David Rees – brytyjski matematyk
 Gavin Rees – walijski bokser
 Laurence Rees – brytyjski autor
 Martin Rees – angielski astronom
 Matthew Rees – walijski rugbysta
 Merlyn Rees – brytyjski polityk
 Nathan Rees – australijski polityk
 Peter Rees – brytyjski prawnik

Inne:
 (4587) Rees – planetoida

Zobacz też:
 Rehs
 Ries